

Cinéma 
 L'Arbre de vie, 1957, film américain réalisé par Edward Dmytryk.
 L'Arbre de vie (The Tree of Life), 2011, film américain réalisé par Terrence Malick.

Littérature 
 L'Arbre de vie,  de la tétralogie Les Mystères d'Osiris de Christian Jacq publié en 2003.

Musique 
 L'Arbre de vie, album de Stephen Sicard et Stephen Clearmount sorti en 2001.

Peinture 
 L'Arbre de Vie, Frise Stoclet, tableau de Gustav Klimt (1909).